Kangersuaq bezeichnet:
 Kangersuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangersuaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangersuaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland